

Plaatsen
 Atlantic (Iowa), een plaats in de Amerikaanse staat Iowa
 Atlantic (Pennsylvania), een plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania

Voertuigen
 Atlantic (automerk), een Duits automerk
 Atlantic (type reddingboot KNRM), een type reddingboot
 Atlantic (schip, 1871), een Brits passagiersschip dat verging in 1873.
 Atlantic (motorfiets), een Frans historisch motorfietsmerk

Andere
 Atlantic (Keane), een nummer van de Britse band Keane uit 2006
 Atlantic (The Wounded), een muziekalbum van de Nederlandse gothic-rockband The Wounded uit 2004
 Atlantic (film), een Britse film uit 1929
 Atlantic Records, een Amerikaans platenlabel
 The Atlantic, een Amerikaans tijdschrift
 Operatie Atlantic, een Canadees offensief gedurende de Tweede Wereldoorlog
 Atlantic., een film uit 2014